MILLE  est un projet québécois de promotion des logiciels sous licence libre au sein des établissements scolaires québécois.

MILLE signifie « Modèle d'Infrastructure de Logiciel Libre en Éducation ».

Description du projet 

Le projet a pour but de réduire les coûts d'acquisition et de maintenance des infrastructures matérielles et logicielles, de réduire les coûts de développement et de maintenance des services et d'accroître l'accès à ces derniers tant à l'école qu'à la maison en proposant une architecture logicielle basée sur les logiciels libres.

Le modèle proposé s'appuie en partie sur l'utilisation d'un réseau à large bande et se compose d'une architecture matérielle où les postes clients sont centrés réseau. Grâce à cette architecture, les postes clients pourront être légers, semi-légers ou lourds.

Le projet MILLE offre aux élèves, aux professeurs et aux parents une fenêtre virtuelle sur l'école, la classe et les ressources du réseau. L'utilisateur a accès à un environnement de travail personnalisé qui lui fournit un accès sécurisé aux différents services pédagogiques en ligne offerts par l'école et utilisés dans sa classe. Un bureau virtuel intègre l'ensemble des services et en gère l'accès.

Le projet se compose de sous-projets :

 État de l'art : une revue du logiciel libre ;
 Bureau Virtuel : un environnement numérique de travail (ENT) pour les élèves, professeurs, parents basé sur le socle uPortal ;
 Clients légers : système de clients légers appelé Mille-Xterm ; il s’agit d’une infrastructure qui permet un déploiement massif et centralisé de terminaux graphiques ;
Ce projet fut repris et intégré à la distribution Ubuntu sous le nom de LTSP cluster, par la firme Révolution Linux, de Sherbrooke.
 Colibris : Colibris est une distribution de logiciels libres pour Windows, Mac et Linux ;
 Middleware : infrastructure libre pour les services informatiques ;
 Évaluation : pour mesurer les avantages financiers de MILLE.

Voir aussi 

Communauté du logiciel libre
Compilation de logiciels libres
Apprentissage électronique
Enseignement au Québec